Henrik Bille-Brahe er navnet på flere personer:

 Henrik Bille, til Mogenstrup (1559-1592 – dansk hofjunker
 Henrik Bille (godsejer) (ca. 1585-1655) – dansk godsejer
 Henrik Bille-Brahe (stiftamtmand) (1709-1789) – dansk godsejer og stiftamtmand (født Henrik Bille)
 Henrik Bille-Brahe (diplomat) (1798-1875) – dansk lensgreve og diplomat